En Pologne, Osowa peut désigner : 

 Osowa, quartier de la ville de Gdańsk,
 Osowa, village du powiat de Lublin, dans la voïvodie de Lublin,
 Osowa, village du powiat de Włodawa, dans la voïvodie de Lublin,
 Osowa, village de la voïvodie de Łódź,
 Osowa, village de la voïvodie de Mazovie,
 Osowa, village de la voïvodie de Podlachie,
 Osowa, village de la voïvodie de Sainte-Croix.